Manganfluorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Mangan und Fluor:

Mangan(II)-fluorid, MnF2
Mangan(III)-fluorid, MnF3
Mangan(IV)-fluorid, MnF4